Aulon kan syfta på:

 Aulon, Creuse, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Aulon, Haute-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Aulon, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Aulon – namnet på en stad i sydvästra Albanien under antiken, se Vlora